Hirschstein bezeichnet:
 Hirschsteine, Steinsetzungen in der Mongolei

Hirschstein ist der Name folgender Personen:
 Hirschstein (Adelsgeschlecht) – dort auch zu Namensträgern

Hirschstein ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Hirschstein, Gemeinde im Landkreis Meißen, Sachsen
 Hirschstein (Gemeinde Alberndorf), Ortschaft der Gemeinde Alberndorf in der Riedmark, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Naturschutzgebiet Hirschstein, NSG im Kreis Höxter

Bauwerke:
 Schloss Hirschstein, Schloss in der Gemeinde Hirschstein, Landkreis Meißen, Sachsen
 Burgruine Hirschstein, Ruine auf dem Großen Kornberg bei Kirchenlamitz, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Burgstall Hirschstein (Fürstenzell), abgegangene Burg bei Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Burgstall Hirschstein (Hohenfels), abgegangene Burg bei Hohenfels, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Burg Starý Herštejn, Plzeňský kraj, Tschechien
 Nový Herštejn, Plzeňský kraj, Tschechien (Neu Hirschstein)
 Hirschsteine in Bad Homburg vor der Höhe, Hessen, ein Kulturdenkmal

Berge:
 Hirschstein (Tuxer Alpen), 2281 m, Berg in den Tuxer Alpen, Tirol
 Hirschstein (Gurktaler Alpen), 2047 m, Berg in den Gurktaler Alpen, Kärnten
 Hirschstein (Marksuhl), 463 m, im nordwestlichen Thüringer Wald, Thüringen
 Herštejn, 878 m, nahe der Grenze Tschechien-Oberpfalz

Siehe auch:
 Hirschenstein
 Pistoris von Seußlitz (von Seußlitz und Hirschstein)